Asău, din , în trad. "pârâul care seacă", se poate referi la:

Asău, localitate în județul Bacău,, reședința comunei cu același nume
Asău, localitate în județul Harghita,
Apa Asău, sat în județul Bacău,
Lunca Asău, sat în județul Bacău,
Cărăsău, localitate în județul Bihor,
Hosasău, localitate în județul Harghita,
Husasău de Criș, localitate în județul Bihor,
Husasău de Tinca, localitate în județul Bihor,, reședința comunei cu același nume
Huseni (Husasău), localitate în județul Sălaj,
Sacalasău, localitate în județul Bihor,
Sarasău, localitate în județul Maramureș,, reședința comunei cu același nume
Șicasău, localitate în județul Harghita,
Varasău, localitate în județul Bihor,
Vidrasău, localitate în județul Mureș,
Valea Lungă (Hususău), localitate în județul Alba., reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Râul Asău (dezambiguizare)

Toponime românești